Лос-Кортихос ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтес-Норте;-Эстадос-Дель-Дуке. Занимает площадь 94,89 км². Население — 985 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля